Hymn Korei Południowej
 Hymn Korei Północnej